Domanice (gromada w powiecie siedleckim)
 Domanice (gromada w powiecie świdnickim)